Илькевич — фамилия. Известные носители:

 Илькевич, Григорий  (?—1841) — галицкий писатель, изучавший песни, пословицы и суеверия своего народа.
 Илькевич, Николай Андреевич (1868—1932) — русский военачальник, генерал-лейтенант, участник Белого движения.
 Илькевич, Юозас Леонович — Лауреат Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в труде.